

Населені пункти та їхні частини

 Яґодник — село в гміні Свідниця Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Яґодник — село в гміні Цмоляс Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Яґодник — село в гміні Мілеєво Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Яґодник — частина міста Тарнобжег в Підкарпатському воєводстві
 Яґодник — частина села Гута-Древняна в гміні Кобеле-Вельке Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Яґодник — частина села Рителе-Олехни в гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства

Примітки